Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Claudio Pistolesi che ha battuto in finale Veli Paloheimo 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Veli Paloheimo (finale)
 Eduardo Masso (secondo turno)
 Tomás Carbonell (semifinali)
 Jan Gunnarsson (quarti di finale)

 Bart Wuyts (secondo turno)
 Lars Jonsson (quarti di finale)
 Patrik Kühnen (semifinali)
 Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1991